Язвины () — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Осовецкого сельсовета. Население — 22 человека (2019).

География 
Язвины находятся в 9 км к юго-востоку от Дрогичина. Местные дороги ведут в окрестные деревни Ялочь и Гута. Деревня стоит в безлесой местности, вокруг находится развитая сеть мелиоративных каналов со стоком в Днепровско-Бугский канал. Ближайшая ж/д станция в селе Липники (линия Брест - Пинск).

Достопримечательность 
 Руины католического храма Святого Духа. Находится в 1,5 км к северу от деревни. Построен в 1750 году, в настоящее время пребывает в руинированном состоянии, несмотря на то, что включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 Язвины на сайте radzima.org

Населённые пункты Дрогичинского района